Basener ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Basener (* 1983), deutsche Schriftstellerin und Heftromanautorin
 Philipp Basener (* 1988), deutscher Schauspieler